UGE est un sigle de 3 lettres, pouvant désigner notamment :
 10/18 (ou Union générale d'éditions), maison d'édition française.
 Union des Grandes Écoles, une association d'élèves de grandes écoles, créée en 1947 et disparue vers 1987.